Городнов:

 Городнов, Андрей Геннадьевич (род. 1969) — советский самбист, российский предприниматель, экономист.
 Городнов, Леонид Валерьевич (род. 1973) — российский футболист, игрок в мини-футбол, пляжный футбол; тренер.